Royal Bank of Canada, een Canadese bank
 RBC (voetbalclub), een voetbalclub uit Roosendaal
 RBC (hockeyclub), voormalige hockeyclub uit Rotterdam
 Register Belastingconsulent (RBc), een titel
 Reële businesscycletheorie (de RBC-theorie is een klasse van macro-economische modellen)
 reflected binary code (RBC), ook bekend als gray-code
 de IATA-luchthavencode van Robinvale Airport in Australië